Sonate voor viool en piano nr. 2 (Hurum)
 Sonate voor viool en piano nr. 2 (Penderecki)
 Sonate voor viool en piano nr. 2 (Prokofjev)
 Sonate voor viool en piano nr. 2 (Riisager)